Il doppio del torneo di tennis Louisville Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Byron Bertram e Pat Cramer che hanno battuto in finale Stan Smith e Erik Van Dillen 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)

  Ross Case /  Geoff Masters (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1976